Цека — фамилия. Известные носители:

 Цека, Неритан (род. 1941) — албанский археолог.
  (1900—1998) — албанский археолог и нумизмат.